Ви́ктор Са́вченко: Савченко, Виктор Анатольевич (род. 1961) — украинский историк, публицист и краевед, педагог.
 Савченко, Виктор Васильевич (1938—2016) — советский и украинский писатель-фантаст.
 Савченко, Виктор Владимирович (1928—2003) — советский и украинский архитектор и художник.
 Савченко, Виктор Григорьевич (род. 1948) — советский легкоатлет-барьерист.
 Савченко, Виктор Григорьевич (род. 1952) — советский боксёр.